Valiani (Certaldo), een Italiaanse fabrikant van snijmachines
Valiani (Leiden), Italiaanse taalstudio in Leiden
Valiani (plaats), een voormalige Aroemeense nederzetting aan de westerse zijde van de berg Grammos in het huidige Albanië

Personen met de achternaam Valiani 
Giuseppe Valiani (1730-1800), Italiaanse schilder 
Bartolomeo Valiani (1793-1858), Italiaanse schilder
Leo Valiani (1909–1999), Italiaanse politicus, journalist en historicus
Valfredo Valiani (geboren 1960), Italiaanse paardentrainer
Francesca Valiani (geboren 1969), Italiaanse fotografe en vrouw van Jovanotti
Francesco Valiani (geboren 1980), Italiaanse voetballer 

Italiaanse achternaam